Промптов — русская фамилия. Относится к разряду малораспространенных в регионах России и стран ближнего зарубежья. Происхождение: считается типичной семинаристской фамилией, такой же, например, как Успенский. Образовалась от слова Промптус ( — готовый, быстрый; отсюда же и слово экспромт) Иногда фамилия пишется без -п- как Промтов.

Обладатели фамилии 
 
 Промптов, Иннокентий Александрович (1885—1938) — врач-нейрохирург, в апреле 1926 года впервые в Иркутске провёл операцию по удалению опухоли головного мозга; репрессирован.

 Промптова, Ирина Юрьевна (род.25.02.1937) — театральный педагог, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, зав.кафедрой сценической речи РАТИ (ГИТИС) с 1988 г.

Другое 
 Симптом Промптова (Синдром Промптова, Признак Промптова - Promtov's sign) – дифференциально-диагностический признак острого аппендицита у женщин. Описан И. А. Промптовым в 1924 г.

См. также 
 Промтов

Примечания